Tiago Machado — músico português
Tiago Machado (músico) — músico brasileiro
Tiago Machado (ciclista) — ciclista português

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos